Сен-Леже́-дю-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 85 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 570,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Примітки

Посилання 

 Сен-Леже-дю-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-дю-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Муніципалітети департаменту Сона і Луара